

Cinema
 Joshua – film del 2002 diretto da Jon Purdy, tratto dall'omonimo romanzo
 Joshua – film del 2007 diretto da George Ratliff

Geografia
 Joshua – centro abitato del Texas

Letteratura
 Joshua – romanzo di Joseph Girzone
 Joshua – romanzo di Massimiliano Riccardi

Musica
 Joshua – Oratorio di Georg Friedrich Händel
 Joshua – gruppo musicale heavy metal
 Joshua – album discografico del 1971 di Dolly Parton

Onomastica
 Joshua – forma inglese del nome proprio di persona italiano Giosuè

Personaggi
 Joshua – personaggio della serie televisiva Dark Angel
 Jack Joshua – personaggio del film Arma letale

Persone
 Anthony Joshua – pugile britannico di origini nigeriane
 Huna ben Joshua – rabbino babilonese
 Maurice Joshua – produttore discografico e disc jockey statunitense
 T. B. Joshua – presbitero nigeriano

Pagine correlate
Josh
Joshua Tree

Altri progetti